Manlius peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :

 Manlius, un village du comté de Bureau dans l'Illinois ;
 Manlius Township, un township du comté de Bureau dans l'Illinois ;
 Manlius Township,un township du comté de LaSalle dans l'Illinois ;
 , un township du comté d'Allegan dans le Michigan ;
 Manlius, une ville du comté d'Onondaga dans l'État de New York ;
 Manlius, un village du comté d'Onondaga dans l'État de New York

Voir aussi 
 Manlii

Homonymie de townships